Il termine Magellano (o Magalhães come la sua forma portoghese) può riferirsi a:

Persone
Ferdinando Magellano – esploratore portoghese

Astronomia
Sonda Magellano – missione spaziale della NASA
Telescopi Magellano – telescopi di Las Campanas in Cile
Nubi di Magellano – galassie
Grande Nube di Magellano
Piccola Nube di Magellano

Geografia
Stretto di Magellano – stretto del Cile
Regione di Magellano e dell'Antartide Cilena – regione del Cile

Musica
Magellano – album del 2017 di Francesco Gabbani

Pagine correlate 
Magellan
Magallanes